Billie Jean King ha battuto in finale Evonne Goolagong Cawley 6–3, 6–3.

Teste di serie
 Evonne Goolagong Cawley (finalista)
 Nancy Gunter (ritirata)
 Billie Jean King (campionessa)
 Rosemary Casals (terzo turno)
 Françoise Dürr (semifinali)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Helga Niessen Masthoff (semifinali)
 Linda Tuero (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

 

Open di Francia 1972